Panagiótis Lagós (en grec : ), est un footballeur grec né le  à Thessalonique. Il évolue au poste de milieu offensif.

Biographie

Statistiques détaillées

Palmarès 
  AEK Athènes
 Vainqueur de la Coupe de Grèce en 2011.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international grec
Joueur de l'Iraklis Thessalonique
Joueur de l'AEK Athènes
Footballeur aux Jeux olympiques d'été de 2004
Naissance en juillet 1985
Naissance à Thessalonique